Cossourado puede hacer referencia a:

Cossourado, freguesia portuguesa del municipio de Barcelos.
Cossourado, freguesia portuguesa del municipio de Paredes de Coura.